Natsume, azienda giapponese di videogiochi
Natsume, il recipiente giapponese anche detto usuchaki
Natsume, albero noto anche come dattero cinese o giuggiolo (Ziziphus jujuba)